Gerbillurus setzeri
 Mus setzeri

Desambiguação